Rockland puede referirse a:

Lugares 
En 
Rockland (Gran Victoria)
Rockland (Nueva Escocia)
Rockland (Ontario)

En los 
Rockland (California)
Rockland (Delaware)
Rockland (Idaho)
Rockland (Maine)
Rockland (Massachusetts)
Rockland (Nueva York) 
Condado de Rockland (Nueva York)
Rockland (Virginia Occidental) (multiple)
Rockland (Wisconsin) (múltiples)
Municipio de Rockland (Míchigan)
Municipio de Rockland (Pensilvania)